Flamsteed ist ein Einschlagkrater auf der westlichen Mondvorderseite in der Ebene des Oceanus Procellarum, nordöstlich von Hansteen und südwestlich von Kepler.
Der etwas unregelmäßig geformte Krater ist nur wenig erodiert und weist einen Zentralberg auf. Er liegt innerhalb des über 110 km großen versunkenen Rings des Geisterkraters Flamsteed P.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem britischen Astronomen John Flamsteed offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Flamsteed auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)